|-
| 11001 Andrewulff || 1979 MF || 16 iunie 1979 || La Silla || 
|-
| 11002 Richardlis ||  || 24 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 11003 Andronov ||  || 14 octombrie 1979 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 11004 Stenmark ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 11005 Waldtrudering ||  || 6 august 1980 || La Silla || 
|-
| 11006 Gilson ||  || 9 octombrie 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 11007 - ||  || 1 noiembrie 1980 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 11008 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11009 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11010 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11011 KIAM ||  || 22 octombrie 1981 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 11012 Henning ||  || 15 mai 1982 || Palomar || Palomar
|-
| 11013 Kullander ||  || 16 august 1982 || La Silla || 
|-
| 11014 Svätopluk ||  || 23 august 1982 ||  || 
|-
| 11015 Romanenko ||  || 17 septembrie 1982 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 11016 Borisov ||  || 16 septembrie 1982 || Nauchnij || L. I. Chernykh
|-
| 11017 Billputnam || 1983 BD || 16 ianuarie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 11018 - ||  || 15 februarie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 11019 Hansrott || 1984 HR || 25 aprilie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
|  || 1984 OG || 31 iulie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 11021 Foderà ||  || 12 ianuarie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 11022 Serio ||  || 5 martie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 11023 || 1986 QZ || 26 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11024 ||  || 26 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11025 ||  || 27 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11026 - ||  || 2 septembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 11027 Astafʹev ||  || 7 septembrie 1986 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 11028 - || 1987 UW || 18 octombrie 1987 || Palomar || 
|-
| 11029 - || 1988 GZ || 9 aprilie 1988 ||  || 
|-
| 11030 || 1988 PK || 13 august 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 11031 ||  || 2 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11032 ||  || 2 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11033 - ||  || 16 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 11034 || 1988 TG || 9 octombrie 1988 ||  || 
|-
| 11035 ||  || 12 noiembrie 1988 || Gekko || Y. Oshima
|-
| 11036 ||  || 4 ianuarie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 11037 Distler ||  || 2 februarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 11038 - ||  || 8 martie 1989 ||  || , 
|-
| 11039 Raynal ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11040 Wundt ||  || 3 septembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 11041 Fechner ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11042 Ernstweber ||  || 3 noiembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11043 Pepping ||  || 25 decembrie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 11044 || 1990 DV || 28 februarie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 11045 - ||  || 26 aprilie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 11046 ||  || 30 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11047 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11048 ||  || 29 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11049 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11050 Messiaën ||  || 13 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 11051 Racine ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11052 || 1990 WM || 20 noiembrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 11053 ||  || 3 februarie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 11054 - || 1991 FA || 17 martie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11055 Honduras ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11056 Volland ||  || 6 iunie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11057 - || 1991 NL || 8 iulie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 11058 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11059 Nulliusinverba || 1991 RS || 4 septembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 11060 ||  || 10 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11061 Lagerlöf ||  || 10 septembrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 11062 || 1991 SN || 30 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 11063 Poynting ||  || 2 noiembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11064 Dogen || 1991 WB || 30 noiembrie 1991 || Kagoshima || , 
|-
| 11065 ||  || 1 decembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
|  ||  || 9 februarie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 11067 Greenancy ||  || 25 februarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11068 || 1992 EA || 2 martie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 11069 Bellqvist ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 11070 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 11071 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 11072 Hiraoka || 1992 GP || 3 aprilie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 11073 Cavell ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11074 Kuniwake ||  || 23 septembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 11075 Dönhoff ||  || 23 septembrie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 11076 - || 1992 UR || 21 octombrie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 11077 ||  || 18 noiembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 11078 ||  || 18 noiembrie 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 11079 Mitsunori || 1993 AJ || 13 ianuarie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 11080 - || 1993 FO || 23 martie 1993 ||  || , 
|-
| 11081 Persäve ||  || 21 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 11082 Spilliaert || 1993 JW || 14 mai 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11083 Caracas ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11084 Giò ||  || 19 septembrie 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 11085 Isala ||  || 17 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11086 Nagatayuji ||  || 11 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 11087 Yamasakimakoto ||  || 15 octombrie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 11088 || 1993 UN || 19 octombrie 1993 ||  || , T. Urata
|-
| 11089 - ||  || 8 februarie 1994 ||  || 
|-
| 11090 Popelin ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11091 Thelonious || 1994 DP || 16 februarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11092 Iwakisan || 1994 ED || 4 martie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11093 || 1994 HD || 17 aprilie 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 11094 Cuba ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11095 Havana ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11096 - ||  || 1 septembrie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 11097 ||  || 31 octombrie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 11098 Ginsberg ||  || 2 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11099 Sonodamasaki || 1995 HL || 20 aprilie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 11100 Lai || 1995 KC || 22 mai 1995 ||  || 
|-